
Литгоу (, Lythgoe) — фамилия, происходящая от названия шотландского города Линлитгоу, и топоним.

Люди 
  (1907—1967) — британский футболист.
 Литгоу, Джон (род. 1945) — американский актёр и музыкант.
  (род. 1949) — британский режиссёр и продюсер.

Топонимы 
  — город в Австралии.

См. также 
  — шотландская судостроительная компания, работавшая с 1874 по 1993 год.